Clavelina puede referirse a:
El género botánico Dianthus.
El nombre común de la planta Agrostemma githago.
El nombre común de la planta Calendula officinalis.
El nombre común de la planta Dianthus pungens subsp. brachyanthus
El nombre común de la planta Primula veris.
El nombre común de la planta Viola odorata.
 Clavelina, un género marino de las ascidias.